Cannavale est un nom d'origine italienne porté notamment par :
 Enzo Cannavale, acteur italien (1928-2011) ;
 Bobby Cannavale, acteur américain (1971-).

Homonymie de patronyme italien